Хардинг () — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Хардинг, Гуннар (род. 1940) — шведский писатель, переводчик и критик, лауреат многочисленных премий и наград.
 Хардинг, Джон (1378—1465) — английский историк и хронист.
 Хардинг, Джеймс Даффилд (1798—1863) — английский художник-пейзажист.
 Хардинг, Джон (1896—1989) — британский военачальник, фельдмаршал.
 Хардинг, Джош (род. 1984) — канадский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Миннесота Уайлд».
 Хардинг, Дуглас (1909—2007) — английский мистик, философ, писатель и духовный учитель.
 Хардинг, Дэниел (род. 1975) — английский дирижёр.
 Хардинг, Иэн (род. 1986) — американский актёр.
 Хардинг, Карен (род. 1991) — британская певица из Консетта, графства Дарем.
 Хардинг, Карл Людвиг (1765—1834) — немецкий астроном, открывший астероид Юнона.
 Хардинг, Линдсей (род. 1984) — американская баскетболистка.
 Хардинг, Люк (род. 1968) — британский журналист.
 Хардинг, Морис (род. 1967) — американский рэпер.
 Хардинг, Мэтт (род. 1976) — «Танцующий Мэтт», путешественник, интернет-мем.
 Хардинг, Пол (род. 1967) — американский музыкант и писатель, лауреат Пулитцеровской премии.
 Хардинг, Ричард — шотландский кёрлингист.
 Хардинг, Сара (1981—2021) — британская певица, модель и актриса, солистка девичьей поп-группы Girls Aloud.
 Хардинг, Тоня (род. 1970) — американская фигуристка-одиночница.
 Хардинг, Фрэнсис (род. 1973) — британская детская писательница.
 Хардинг, Шарлотта (1873—1951) — американская художница.
 Хардинг, Энн (1901—1981) — американская актриса.

Составные фамилии 
 Хардинг-Бриттен, Эмма (1823—1899) — активистка первой волны спиритуализма.
 Хардинг Смит, Чарльз (1931—1997) — североирландский политик-лоялист, основатель Ассоциации обороны Ольстера.

Топоним 
 
 Хардинг — город в округе Моррисон, штат Миннесота, США.

Другое 
 Хардинг — крупный ударный кратер в северной части Океана Бурь на видимой стороне Луны.

См. также 
 
 
 Барон Хардинг Петертонский — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства.
 Барон Хардинг из Пенсхёрста — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства.
 Стефан Хардинг (? — 1134) — католический святой, один из основателей ордена цистерцианцев.